Serratina är ett släkte av musslor. Serratina ingår i familjen Tellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Serratina